YAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile General Bernardo O'Higgins di Chillán (Cile)
 yai – codice ISO 639-3 della lingua yagnobi